В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Виргиния.

См. также 
 Виргиния
 Список округов Виргинии

Примечания 

Города Виргинии
Виргиния
Списки:Виргиния